В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA German Open 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Міма Яушовец і Вірджинія Рузічі виграли титул, у фіналі перемігши пару Катя Еббінгаус і Гельга Мастгофф 6-4, 5-7, 6-0.

Сіяні пари 

 Міма Яушовец /  Вірджинія Рузічі (чемпіонки)

  Лора Дюпонт /  Кеті Мей-Тічер-Пейбен (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA German Open